µ — letra grega
Mu (continente perdido) — continente "perdido"
Mu Online — jogo eletrônico de MMORPG
Serra do Caldeirão — no Algarve, Portugal, também conhecida como Serra de Mu
Mu de Áries — personagem da série Cavaleiros do Zodíaco
.mu — código TLD (ccTLD) na Internet para a Maurícia